Johannes Garcaeus ist der Name folgender Personen:

*Johannes Garcaeus der Ältere (1502–1558), deutscher lutherischer Theologe und Reformator
Johannes Garcaeus der Jüngere (1530–1574), deutscher lutherischer Theologe und Astrologe